Alekszej Szergejevics Vasziljev (oroszul: Алексей Сергеевич Васильев Jaroszlavl, 1977. szeptember 1.) orosz profi jégkorongozó. Jelenleg a Kontinentális Jégkorong Ligában szereplő Lokomotyiv Jaroszlavl hátvédje. Az 1997-es junior jégkorong-világbajnokságon bronzérmet szerzett Oroszország színeiben.

Játékosmegfigyelők véleménye
Támadásokban alaposan kiveszi a részét, pontos lövéseinek hála, sok pontot termel.

Statisztikák

Források
Statisztikák
Statisztikák
Statisztikák
Statisztikák
Rövid életrajz

1977-ben született személyek
Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
A New York Rangers játékosai
Élő személyek